Norges landslag i ishockey kan syfta på:

Norges damlandslag i ishockey
Norges herrlandslag i ishockey